

Astres 

 Gémeaux est un des 12 signes astrologiques

 Gémeaux, une constellation du Zodiaque

Cinéma et télévision 

 Gémeaux, un film d'Albertina Carri.

 Le Prix Gémeaux honore la télévision canadienne.

 Les Gémeaux était un studio d'animation français créé par Paul Grimault et André Sarrut entre 1936 et 1952.

Voir aussi
 Gemeaux, une commune française de la Côte-d'Or